Il Cruiserweight Classic, inizialmente conosciuto con il nome di Global Cruiserweight Series, è stato un torneo maschile di wrestling organizzato dalla WWE nel 2016, i cui partecipanti non dovevano superare il peso di 92 kg.

Il torneo è stato annunciato nel marzo del 2016 e si è svolto tra il 14 luglio ed il 14 settembre 2016 alla Full Sail University di Winter Park (Florida), con la finale che ha visto lo statunitense TJ Perkins sconfiggere il messicano Gran Metalik. Oltre al trofeo, Perkins è stato premiato da Triple H con il nuovo WWE Cruiserweight Championship, diventando così il campione inaugurale del titolo.

Nell'autunno del 2016 molti partecipanti al torneo sono stati messi sotto contratto dalla WWE e assegnati al roster di Raw.

Partecipanti

Struttura

Note

Voci correlate 
 Dusty Rhodes Classic
 Mae Young Classic

Collegamenti esterni 
 

Spettacoli della WWE
Wrestling nel 2016